Фра́нклин () — фамилия и не только.

Персоналии

Носители фамилии 
 Франклин, Арета (1942—2018) — американская соул-певица.
 Франклин, Бенджамин (1706—1790) — американский учёный и политический деятель, писатель, дипломат, изобретатель.
 Франклин, Бенджамин Джозеф (1839—1898) — американский политик, 12-й губернатор Территории Аризона.
 Франклин, Бернард (1889—1937) — британский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве.
 Франклин, Бонни (1944—2013) — американская актриса.
 Франклин, Делано (1959—2023) – ямайский политик.
 Франклин, Джамаал (род. 1991) — американский профессиональный баскетболист.
 Франклин, Джермейн (род. 1993) — американский профессиональный боксёр.
 Франклин, Джейн (1791—1875) — английская путешественница, меценатка, супруга Джона Франклина.
 Франклин, Джефф (род. 1955) — американский актёр, кинорежиссёр и сценарист.
 Франклин, Джон (1786—1847) — британский мореплаватель, контр-адмирал.
 Франклин, Карл (род. 1949) — американский актёр, сценарист и режиссёр кино и телевидения.
 Франклин, Кирк (род. 1970) — американский музыкант стиля госпел.
 Франклин, Лонни (1952—2020) — американский серийный убийца.
 Франклин, Мелисса (Мисси) (род. 1995) — американская пловчиха.
 Франклин, Мод (1857—1941) — английская художница, натурщица и любовница художника Джеймса Уистлера
 Франклин, Рич (род. 1974) — американский спортсмен, боец смешанных единоборств.
 Франклин, Ричард — австралийский кинорежиссёр («Дорожные игры», «Иллюзия убийства 2», «Линк»).
 Франклин, Розалинд (1920—1958) — английский биофизик и учёный-рентгенограф, занималась изучением структуры ДНК.
 Франклин Рузвельт Буэрес Жуниор (род. 1971) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Франклин, Саймон (род. 1953) — профессор славистики в Кембриджском университете, член Клэр-колледжа.
 Франклин, Сидни (1893—1972) — американский режиссёр и продюсер, сценарист, актёр.
 Франклин, Уильям (1823—1903) — американский генерал армии Союза в годы гражданской войны.
 Франклин, Урсула (1921—2016) — канадский физик и общественная деятельница, основоположница археометрии.
 Франклин, Шон (род. 1985) — американский футболист.
  (1928—1982) — американский врач и иммунолог.
 Франклин, Энтони Джеймс (род. 1962) — британский бас-гитарист, известен игрой на безладовом басу.

Составная фамилия 
 Макуильямс-Франклин, Тадж (род. 1970) — американская баскетболистка.

Фильмы 
 Франклин (фильм) — фильм британского режиссёра Джеральда Макморроу 2008 года.
 Франклин (мультсериал) — канадский сериал о приключениях черепашонка и его друзей.

Административные единицы

Соединённые Штаты Америки 
 Франклин — список округов и приходов с названием Франклин в США.
 Франклин — город в штате Арканзас.
 Франклин — город в штате Западная Виргиния.
 Франклин — город в округе Сакраменто (Калифорния), США.
 Франклин — город в штате Миннесота.
 Франклин — тауншип в штате Миннесота.
  — город в штате Нью-Джерси.

Новая Зеландия 
  — округ в регионе Окленд, Новая Зеландия.

Реки 
 Франклин — река на острове Тасмания (Австралия).
  — река в штате Виктория (Австралия).
  — река на острове Ванкувер (Канада).
  — река в Британской Колумбии (Канада).

Другое 

  — представитель определённого класса, см. Фригольд. Память об этом классе и сохранилась в фамилии.
 Франклин (статкулон) — единица измерения электрического заряда в СГСЭ.
 Франклин — аэропорт в городе Франклин, округ Сакраменто (Калифорния), США.
 Франклин — пролив в Канадском Арктическом архипелаге.
 Франклин — крупный ударный кратер в северном полушарии видимой стороны Луны.
 Франклин-Парк (Флорида)
 Франклин-авеню (Нью-Йоркское метро)
 Франклин-авеню / Ботанический сад (Нью-Йоркское метро)
 Франклин-стрит (линия Бродвея и Седьмой авеню, Ай-ар-ти)
 Франклин-центр — 5-й по высоте небоскр`б в Чикаго и 9-й по высоте в США.
 Франклин (тропический шторм, 2005)
 «Франклин» — название купюры долларов США номиналом в 100.
 Франклин (Си-Трэйн) — станция Си-Трэйна в Калгари.

См. также 
 Франклинит
 Франклиния
 Франклинова чайка